4. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się w czterech europejskich miastach 22 i 23 czerwca 2013 roku. Reprezentacje rywalizowały w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Organizatorem superligi drużynowych mistrzostw Europy było Gateshead, zawody I ligi odbywały się w Dublinie, II ligi w Kownie, a III ligi w Bańskiej Bystrzycy.

Superliga 
Kandydatami do organizacji zawodów superligi były Brunszwik, Bydgoszcz, Gateshead, Kijów oraz Ostrawa. 6 czerwca 2011 we Frankfurcie nad Menem Rada European Athletics powierzyła organizację imprezy brytyjskiemu Gateshead. Areną mistrzostw był Gateshead International Stadium.

Z powodu trudnych warunków pogodowych rywalizję w skoku o tyczce mężczyzn oraz w skoku wzwyż kobiet przeniesiono do hali.

Uczestnicy 
W zawodach superligi startowało 12 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy w tym trzy – Grecja, Turcja i Norwegia – które awansowały w 2011 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

I liga 
Zawody I ligi odbywały się w Dublinie, który został wyznaczony organizatorem zawodów w czerwcu 2012 roku

Uczestnicy 
W zawodach I ligi startowało 12 zespołów w tym trzy – Czechy, Portugalia i Szwecja – które spadły w 2011 roku z superligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Bułgaria i Estonia – które awansowały z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

II liga 
Zawody II ligi odbywały się w Kownie na Stadionie im. S. Dariusa i Girėnasa.

Uczestnicy 
W zawodach II ligi brało udział 8 zespołów w tym dwa – Chorwacja i Słowenia – które spadły w 2011 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy oraz dwa – Cypr i Izrael – które awansowały z III ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

III liga 
Zawody III ligi odbywały się na Štadiónie SNP w Bańskiej Bystrzycy. Drugie miejsce w rywalizacji młociarek zajęła Mołdawianka Zalina Marghieva (71,36), jednak jej rezultat został anulowany z powodu dyskwalifikacji za doping.

Uczestnicy 
W zawodach najniższej, III ligi, startowało 15 zespołów w tym drużyna małych krajów Europy oraz dwa zespoły – Łotwa i Słowacja – które spadły w 2011 roku z II ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów

Klasyfikacja końcowa

Rekordy 
Podczas Drużynowych Mistrzostw Europy ustanowiono 19 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Przypisy 

2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
Lekkoatletyka w Irlandii
Lekkoatletyka na Litwie
Lekkoatletyka na Słowacji
2013 w Anglii
2013 w Irlandii
2013 na Litwie
2013 na Słowacji
Sport w Dublinie
Zawody sportowe w Kownie
Sport w Bańskiej Bystrzycy
Sport w Gateshead